Wood (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Wood (South Dakota), een plaats in de Verenigde Staten